Hopelchén (plaats), plaats in Mexico
 Hopelchén (gemeente), gemeente in Mexico